Palabra de honor puede referirse a:

 Palabra de honor (1939), película argentina de Luis César Amadori;
 Palabra de honor (1983), película filipina de Danny L. Zialcita;
 Palabra de honor (1984), cuarto álbum del cantante mexicano Luis Miguel;
 Palabra de honor (1985), novela estadounidense de Nelson DeMille;
 Palabra de honor (1994) álbum de Rocío Jurado;
 Palabra de honor (2003), película estadounidense basada en la novela anterior de ;
 Palabra de honor (2007-), programa de televisión del canal NTV de Asturias, España;
 Palabra de honor, tipo de escote en una prenda de vestir;
 Palabra de honor, eslogan uruguayo de Pacheco-Millor en las Elecciones de 1989.